или  — историческая область Японии, соответствующая большей части сегодняшней префектуры Миэ. Исэ граничила с областями Ига, Кии, Мино, Оми, Овари, Сима и Ямато.

В древности столица области находилась в г. Судзука.

Исэ была одной из трёх особых, «заставных» областей.

См. также 
 Исэ-дзингу — синтоистское святилище,
 Исе — город, образованный рядом с Исэ-дзингу
 Кумано-кодо — сеть паломнических троп к синтоистским святым местам

Исторические области Японии